Daktari (automerk), een Australisch automerk
Daktari (televisieserie), een televisieserie over een dierenarts in Afrika
Daktari (strip)